Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2022 was het 74e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond in 2022 uit de klassen MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE. De eerste race van het seizoen werd verreden op 6 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter op 6 november werd traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Kalender
Op 7 oktober 2021 maakte de FIM de kalender voor het seizoen 2022 bekend, waarop 21 races gepland staan. Dit is het langste seizoen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. Alle races die in het voorgaande seizoen zouden worden gehouden keren terug; hieronder vallen ook de races die vanwege de coronapandemie werden afgelast. Alle races vinden plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. Er worden in 2022 twee Grands Prix verreden in Italië en vier in Spanje. In alle MotoE-raceweekenden worden twee races verreden.

 Veranderingen op de kalender
 De Grands Prix van Argentinië, Japan, Thailand, Australië en Maleisië keren terug op de kalender, nadat deze in de twee voorgaande jaren werden afgelast vanwege de coronapandemie. Als gevolg hiervan werden de vervangende Grands Prix van Doha, Stiermarken, Emilia-Romagna en de Algarve van de kalender geschrapt.
 De Grand Prix van Indonesië wordt voor het eerst sinds 1997 gehouden. Het decor voor de race is het nieuwe Mandalika International Street Circuit.
 De Grand Prix van Portugal keert terug als vaste race, nadat deze in de twee voorgaande jaren werd gehouden als een vervangende race.
 De Grand Prix van Finland zou voor het eerst sinds 1982 op de kalender staan en zou worden verreden op de nieuwe Kymi Ring. De race stond al voor 2020 gepland, maar werd in de twee voorgaande jaren afgelast vanwege de coronapandemie. Later werd de race echter opnieuw met een jaar uitgesteld vanwege "homologatiewerkzaamheden en de risico's die worden veroorzaakt door de huidige geopolitieke situatie in de regio".

Puntentelling
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

 Keminth Kubo was ingeschreven voor de GP van Spanje, maar hij raakte geblesseerd na een val in de vrije training op vrijdag. Hij werd vervangen door Stefano Manzi.

Resultaten
 De Grand Prix van Thailand werd afgebroken voordat er tweederde van de raceafstand kon worden afgelegd. Zodoende werden er halve punten uitgereikt.

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

MotoE

Coureurs en teams
Alle teams komen uit met een Energica Ego Corsa.

Resultaten
Voor de tweede race op tijdens de TT van Assen werden halve punten uitgereikt omdat er minder dan de helft van de oorspronkelijke race-afstand was afgelegd.